Edward Charles Baring, 1:e baron Revelstoke,  född den 13 april 1828, död den 17 juli 1897, var en engelsk finansman. Han var sonson till Francis Baring, son till Henry Baring samt far till John Baring, 2:e baron Revelstoke och Maurice Baring.
 
Baring var den baringska firmans chef och upphöjdes med anledning av sina förtjänster om de egyptiska finansernas reorganisation 1885 till baron Revelstoke.

Källor 

 

Brittiska bankirer
Personer i Storbritannien under 1800-talet
Födda 1828
Avlidna 1897
Män
Ugglan